Чоканешти има више значења:

 Чоканешти (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Чоканешти (Калинешти), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Чоканешти (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Чоканешти (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Чоканешти (Долж), насеље у округу Долж у Румунији
 Чоканешти (Калараш), насеље у округу Калараш у Румунији
 Чоканешти (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Чоканешти (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији
 Општина Чоканешти (Дамбовица), општина у округу Дамбовица у Румунији
 Општина Чоканешти (Калараш), општина у округу Калараш у Румунији
 Општина Чоканешти (Сучава), општина у округу Сучава у Румунији